Aktaj puede hacer referencia a:
 Aktaj, localidad de Rusia.
 Aktaj, cráter del planeta Marte.